Chambœuf puede referirse a: 

 Chambœuf, comuna francesa situada en Côte-d'Or.
 Chambœuf, comuna francesa situada en Loira.